II liga polska 2021/2022 – 74. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce, 14. pod nazwą II liga, a 8. po reformie, wprowadzającej na tym szczeblu jedną grupę ogólnokrajową.

10 marca 2021 sponsorem tytularnym rozgrywek zostały zakłady bukmacherskie eWinner, w związku z czym obowiązywała marketingowa nazwa rozgrywek eWinner II liga.

Zgodnie z regulaminem, w rywalizacji brało udział 18 drużyn klubowych, grających systemem kołowym, 
które w okresie od 31 lipca 2021 roku do 22 maja 2022 roku rozegrały 34 kolejki meczów. Sezon zakończyły baraże o miejsce w I lidze w następnym sezonie.
Awans do I ligi uzyskały zespoły Stali Rzeszów, Chojniczanki Chojnice i Ruchu Chorzów.

Drużyny 

Objaśnienia:
GKS Bełchatów wycofał się po 22. kolejce, a Wigry Suwałki po zakończeniu rozgrywek.

Rozgrywki

Tabela

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach 

Uwaga: Linia pionowa oznacza zimową przerwę w rozgrywkach.
Podkreśleniem wyróżniono miejsce zajmowane przez drużynę, która rozegrała mniej meczów niż przeciwnicy.

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 

Uwaga: Linia pionowa oznacza zimową przerwę w rozgrywkach.
Zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „5”).

Baraże o I ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrany zostanie turniej barażowy o miejsce w I lidze w sezonie 2022/2023 pomiędzy zespołami, które zajmą w II lidze pozycje 3–6. W półfinałach baraży pary zostaną ułożone według klucza 3–6 i 4–5, zaś w finale zmierzą się zwycięzcy półfinałów. We wszystkich meczach gospodarzami będą drużyny, które zajęły w lidze wyższą pozycję.

Półfinały

Finał

Stadiony 

Uwaga: Dane o pojemności stadionów za Stadiony.net.

Uwagi

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2021 w polskim sporcie
2022 w polskim sporcie